Barbaroni Stefánia (1200/5–1274 előtt), I. Konstantinnak, Lampron urának a felesége, Barbaroni Konstantin örményországi régens legidősebb lánya az első házasságából
Barbaroni Stefánia (1217–1249), névváltozata Emelina, I. Henrik ciprusi király második felesége, Barbaroni Konstantin örményországi régens középső lánya a második házasságából